Dejean est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1748-), religieux catholique français, évêque d'Asti ;
 Jean-François-Aimé Dejean (1749-1824), frère du précédent, général français ; 
 Pierre François Marie Auguste Dejean (1780-1845), fils du précédent, militaire et entomologiste français ;
 Benjamin Barthélémy Dejean (1804-1885), fils du précédent, comte, homme politique français ;
 Pierre Charles Dejean (1807-1872), frère du précédent, vicomte, général et homme politique français ;
 Étienne Dejean, (1859-1913), homme politique français ;
 Maurice Dejean (1899-1982), homme politique français, ambassadeur de France, ministre des Affaires étrangères de la France libre ;
 René Galy-Dejean (1932-), homme politique français ;
 Antoine Alexandre Dejean (1765-1848), général français ;
 Edmé Napoléon Léger Dejean (1823-1889), général français ;
 Louis Dejean (1786-1879), directeur de cirque français ;
 Louis Dejean (1872-1954), sculpteur français ;
 Jacques Dejean, (1919-2013), violoniste français ;
 Paul Dejean (1921-2003), joueur français de rugby à XIII ;
 Paul Dejean (1931-2005), prêtre catholique, enseignant, ministre, militant des Droits de l'homme et écrivain haïtien ;
 Michel Dejean (1946-), artiste et enseignant ;
 Élisabeth Dejean (1957-), footballeuse française ;
 Thierry Dejean (1967-2022), réalisateur français ;
 Joan Dejean (1948-), universitaire américaine, spécialiste de littérature française.

Familles 
 Famille Dejean de La Bâtie, famille subsistante de la noblesse française anoblie au  :
 Eugène Dejean de la Bâtie (1898-1946), journaliste, polémiste
 Noël Dejean de la Bâtie (1928-2020), universitaire, auteur

Toponyme 

 Cour Dejean, ancienne verrerie de Charleroi en Belgique ;
 Marché Dejean, marché du quartier de la Goutte-d'Or à Paris.

Divers 
 Théorème de Dejean, théorème en combinatoire des mots, nommé d'après la mathématicienne Françoise Dejean.

Patronyme français